Komorica (plaats) - plaats in Kroatië
 Komorica (eiland) - eiland in Kroatië